Holzeck heißen folgende geographische Objekte:
 Holzeck (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting im Kreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Czarnowo Wielkie, Waldsiedlung im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945 Holzeck, bis 1938 (Groß) Jodupp, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Holzeck (Salzkammergut-Berge), 1603 m, in der Osterhorngruppe am Wolfgangsee, Land Salzburg
Siehe auch:
 Holzegg